Flaxton bezeichnet mehrere Orte:

 Flaxton (North Dakota) in den Vereinigten Staaten
 Flaxton (North Yorkshire) im Vereinigten Königreich
 Flaxton (Neuseeland) in Neuseeland

Flaxton (Familienname):
 Terry Flaxton (* 1953), britischer Videokünstler und Filmschaffender